Na Białorusi
 Sieliszcza– wieś w obwodzie mohylewskim, w rejonie mohylewskim, w sielsowiecie Kniażyce
 Sieliszcza – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Wuscie
 Sieliszcza – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie orszańskim, w sielsowiecie Wysokaje